1375 км, 1375-й киломе́тр — топоним в России.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены осиановочные и обгонные пункты, разъезды и пр.

 1375 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги (Пермский край). Код: 258446.
 1375 км — наименование остановочного пункта Бураки Свердловской железной дороги (Пермский край) до 2021 года. Код: 762554.
 1375 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги (Ростовская область). Код: 515392.

Примечания